Hepworth kan syfta på:

 Hepworth, Suffolk
 Hepworth, West Yorkshire
 Hepworth & Co (Brewers) Ltd
 Hepworth Creek – ett vattendrag i Kanada

Personer
 Barbara Hepworth (1903–1975), en brittisk skulptör
 Cecil Hepworth (1874–1953), en brittisk filmproducent, filmregissör och pionjär i den brittiska filmindustrin
 William Hepworth Dixon (1821–1879), en brittisk författare